Pantlen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Ferdinand Pantlen (1797–1864), württembergischer Stadtschultheiß und Landtagsabgeordneter
 Hermann Pantlen (1887–1968), deutscher Heeresarchivdirektor